Rose Hall (Guyana), een plaats in Guyana
 Rose Hall (plantagehuis), een plantagehuis in Jamaica